

Wydarzenia 

 Bliski wschód
 Temistokles odwiedził Persję.
 Azja
 W południowych Chinach państewko Yuè () zaanektowało Wu ().

Zmarli 
 Teron, tyran Agrygentu